Алекса́ндр Гу́ров:
 Гуров, Александр Васильевич (1843—1921) — русский геолог.
 Гуров, Александр Геннадиевич (род. 1971) — украинский боксёр.
 Гуров, Александр Иванович (род. 1945) — генерал-лейтенант милиции, депутат Государственной думы от «Единой России».